Árpád Károlyi ist der Name folgender Personen:

* Árpád Károlyi (Historiker) (Árpád von Károlyi; 1853–1940), ungarischer Historiker 
 Árpád Károlyi (Botaniker) (1907–1972), ungarischer Botaniker